Юлия Стаматова е българска тенисистка.

Класиране в ранглистата в края на годината

Финали

Загубени финали на сингъл (1)

Титли на двойки (2)

Източници

Външни препратки 
  Профил в ITF Juniors
 
 

Български тенисистки
Родени в Инсбрук